dubbelspel (geheim doel), het verdoezelen van ware bedoelingen
mol (spionage), een spion die voor twee kampen werkt

Kunst en cultuur 
Dubbelspel (boek), een boek van Frank Martinus Arion
Dubbelspel (televisieprogramma), een spelprogramma van de VARA
Dubbelspel (televisieserie), een Vlaamse televisieserie van VTM

Sport 

dubbelspel (honkbal), tactiek waardoor twee spelers van de slagpartij uitgaan
Spelvormen met teams van twee spelers:
dubbelspel (tennis)
dubbelspel (badminton)
dubbelspel (tafeltennis)